Sisesti is de naam van twee Roemeense gemeenten: 
Sisești, gemeente in Mehedinți
Șișești, gemeente in Maramureș